Самуэль Ежи Калиновский (; погиб 2 июня 1652) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, обозный великий коронный (1649—1652), староста брацлавский, литинский, любецкий, гусятинский и черниговский.

Владелец Любеча, Гусятина, Лоева, Конотопа и Лысянки.

Биография 
Представитель польского магнатского рода Калиновских герба «Калинова». Сын гетмана польного коронного и воеводы черниговского Мартина Калиновского (ок. 1605—1652) и княжны Гелены Корецкой.

В 1643 году Самуэль Ежи получил во владение от отца староство брацлавское, литинское и любецкое, а в 1646 году — гусятинское и ненадолго черниговское. Каспер Несецкий называет его старостой лоевским.

В 1648 году Самуэль Ежи участвовал в неудачных битвах с восставшими казаками под Корсунем и Пилявцами, где польско-шляхетская армия потерпела крупные поражения. Осенью 1648 года он за свой счет выставил гусарскую хоругвь (120 чел.) и казацкую хоругвь (150 чел.).

В 1648 году Самуэль Ежи Калиновский поддержал избрание (элекцию) на польский королевский престол Яна II Казимира Вазы. Неизвестно, находился ли он в осаждённом казаками Збараже, но К.Несецкий указывает на его пребывание тогда в Каменце-Подольском вместе с Петром Потоцким.

В 1649 году Самуэль Ежи Калиновский получил от короля должность обозного великого коронного. В январе 1650 года умирающий канцлер Ежи Оссолинский завещал староство стенжицкое своему зятю Самуэлю Ежи Калиновскому, но король передал это староство другому лицу. 7 мая 1650 года Самуэль Ежи и его жена получили во владение староство бродницкое вместе с городом Лидзбарком, что вызвало протест прусской шляхты, угрожавшей сорвать сейм. Король дал обещание решить дело на следующем сейме, но так и не сдержал своего слова. Только после смерти Самуэля Ежи его вдова Урсула уступила 18 октября 1653 года староство бродницкое воеводе хелминскому Яну Косу.

В марте 1651 года с собственной хоругвью пехоты под командованием своего отца Мартина Калиновского участвовал в военной кампании на Брацлавщине против казаков. Сражался против повстанцев под Шаргородом, Черновцами, Мурафой, Стеной и Ямполем. 18 марта 1651 года он выступил на Кальник для проведения разведки и взял несколько пленников, но часть его отряда была разбита казаками в Липовце. В мае того же года во время переправы через р.Серет возле Копычинцев имел стычку с татарами и казаками.

В конце июня — начале июля 1651 года обозный великий коронный Самуэль Ежи Калиновский участвовал в битве с казацко-татарской армией под Берестечком.

2 июня 1652 года вместе со своим отцом погиб в битве с казаками под Батогом. Его вдова долго считала, что он попал в плен, она поспешила с выкупом в Гусятин и по дороге едва не попала в плен к татарам.

Семья и дети 
20 мая 1646 года в Варшаве женился на Урсуле Бригитте Оссолинской, дочери канцлера великого коронного Ежи Оссолинского и Изабеллы Данилович. На свадьбе и последующих торжествах присутствовали король Владислав IV Ваза с королевой. На свадьбе велись переговоры относительно войны с Турцией, которую готовил король. В планируемой войне в 1647 году Ежи Оссолинский хотел использовать связи зятя с казаками.

Дети:

 Ежи Калиновский, умер в раннем возрасте, потомства не оставил
 Юзеф Калиновский, умер в раннем возрасте, потомства не оставил
 Мартин Адам Калиновский, староста лоевский и гневковский

Ссылки 
 Samuel Kalinowski w serwisie Genealogia dynastyczna

Источники 
 A.Przyboś. Kalinowski Samuel Jerzy h. Kalinowa (zm. 1652) / Polski Słownik Biograficzny.— Wrocław — Warszawa — Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. — Tom XI/…, zeszyt ….— 638 s.— S. 466

Восстание Хмельницкого
Сенаторы Речи Посполитой
Самуэль
Старосты брацлавские
Старосты любецкие
Старосты черниговские
Старосты лоевские
Обозные великие коронные
Персоналии:Конотоп